Милић је српско презиме. Оно се може односити на:

 Александар Милић (1969), српски лекар
 Анђелија Милић (1921—2001), српска певачица
 Анђелка Милић (1942—2014), српски социолог
 Бојан Милић (1972), српски политичар
 Весна Милић (1964), декан
 Владан Милић (1985), српски позоришни, филмски и телевизијски глумац
 Владимир Милић (1955), бивши југословенски и српски атлетичар
 Војин Милић (1922—1996),) српски социолог
 Горан Милић (1946), југословенски и хрватски новинар
 Горан Милић (1893–1939), српски лекар
 Даница Милић (1924–2011), српска сторичар, економиста, научни саветник у Историјском институту у Београду
 Ђорђе Милић (1943), бивши југословенски и српски фудбалер
 Живан Милић (1937—1993), српски певач народних и староградских песама
 Зоран Милић (1940—2007), српски песник
 Иван Милић (1984), српски правник
 Иван Милић (фудбалер) (1992), српски фудбалер
 Јана Милић Илић (1981), српска глумица
 Јелена Милић (1965), српска политичка аналитичарка
 Љубомир Милић (1861–1949), генерал српске а касније и дивизијски генерал југословенске војске
 Милана Стојадиновић Милић (1962), српска композиторка
 Милисав Милић (1939—2006), српски новинар, радио и телевизијски репортер и уредник
 Немања Милић (1990), српски фудбалер
 Никола Милић (1924—2000), српски глумац
 Николина Милић (1994), српска кошаркашица
 Павле Милић (1949), црногорски предузетник и бивши политичар
 Раде Милић (1978), српски археолог
 Светислав Милић (1921–2005), хрватски поп музичар
 Светозар Поповић-Милић (1901—1944), учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе
 Славко Милић (1977), црногорски научни радник, професор и публициста
 Слободан Милић (1938—2000), српски карикатуриста, графичар, стрипар режисер и аниматор
 Срђан Милић (1965), црногорски политичар српске националности
 Страхиња Милић (1990), српски рукометни голман

Референце 

Српска презимена